Joe Raposo (componist), een Amerikaans componist bekend van zijn werk voor Sesame Street
 Joe Raposo (basgitarist), een Portugees-Amerikaanse basgitarist en punkmusicus